Сибрук има више значења:
 Сибрук (Масачусетс)
 Сибрук (Мериленд)
 Сибрук (Тексас)